Smardzewo ist der Name folgender Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Smardzewo (Szczaniec) (ehemals Schmarse, Kreis Schwiebus/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Smardzewo (Staroźreby)
 Smardzewo (Sochocin)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Smardzewo (Sławno) (ehemals Schmarsow, Kreis Schlawe/Pommern)